Елезово — название населённых пунктов:

Россия 
 Елезово — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Елезово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.